Original (von ) steht für:

 ein echtes Exemplar, als Gegensatz zur Fälschung oder Nachbildung, siehe Echtheit
 Original (Kunst), die ursprüngliche Fassung eines Kunstwerks oder kulturgeschichtlich relevanten Artefakts
 Original (Person), Mensch mit auffallenden Charaktereigenschaften
 Urdruck einer Druckgrafik von der vom Künstler erschaffenen Druckplatte 
 Urschrift bei einer Urkunde
 Urtext, eine künstlerische Erstfassung
 Muster in der Serienfertigung
 Vintage Print in der Fotografie

Das Original steht für:
 Das Original, ein Lied von Prinz Pi und Mark Forster

Siehe auch:

 Originalfassung (eines Films)
 Originalos
 Originaltitel
 Originalton